MP est un sigle, qui signifie :
  abréviation de mezzo-piano, nuance en musique,
 , dans les procédures pénales,
 Madhya Pradesh, un État de l'Inde,
 , un dessin animé indien,
 M. Pokora ou Matt Pokora,
 Mathématiques, Physique, une voie d'orientation d'études en classe préparatoire aux grandes écoles,
 Métro sur pneumatiques, un type de matériel roulant du métro,
 Mana Point (ou Magic Point), dans les jeux de rôle, quel que soit leur support,
 Mouvement populaire, un parti politique marocain,
 Message privé, sur les forums, chats et listes de diffusion,
 Marketing personnel, Mercatique personnelle ou  Marque personnelle, traduction de Personal branding, une branche de l’identité numérique en anglais,
 Military Police, soit police militaire,
 Member of Parliament, un membre du Parlement dans certains pays anglophones,
 Molonglo pulsar, une désignation pour les pulsars découverts à l'observatoire de Molonglo situé à Canberra en Australie (Voir Désignation des pulsars),
 Melrose Place, une série télévisée,
 Aéroport de Marseille Provence et son terminal low-cost, mp²,
 Mario Party (premier jeu vidéo de la série Mario Party),
 Mocidade Portuguesa, organisation de jeunesse de l'époque de l'Estado Novo au Portugal,
 MusiquePlus, une chaîne de télévision québécoise,
 Midi-Pyrénées, une ancienne région du sud-ouest de la France,
 Mégapixels, millions de pixels, aussi noté Mpx, l'unité de mesure des capteurs des appareils photo numériques,
 Moyenne Pression, en physique.
MP est un code, qui signifie :
 Îles Mariannes du Nord, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .mp
 Maurice, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 Martinair Holland, selon la Liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Panama, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports, 
 Maladie de Parkinson
 Maladie professionnelle

Mp est également un digramme de l'alphabet latin

Code